Lott kan som auktorsförkortning betyda:

 Emily Jane Lott
 Henry J. Lott

Robotskapade auktorsförkortningar